Ха́ттский язы́к — язык древнейшего (III — начало II тысячелетия до н. э.) населения северо-восточной части Малой Азии внутри излучины реки Галис (совр. Кызылырмак) — хаттов — дошёл до нас, помимо некоторого количества упоминаемых в иноязычных текстах топонимов, личных имен и имен божеств, лишь в сравнительно небольшом количестве культовых текстов из царского архива столицы Хеттского царства — Хаттусы (совр. Богазкёй). В том числе имеется около полудесятка хаттско-хеттских (неситских) билингв и несколько десятков одноязычных текстов, по большей части коротких и сильно фрагментированных.

Тексты написаны слоговой клинописью почти без идеограмм, что очень затрудняет понимание; к тому же есть основания думать, что они были записаны хеттскими писцами по памяти без четкого понимания их значения, иногда даже с ошибками в словоделении. С фонетической точки зрения клинописные записи хаттского языка в высшей степени неточны, так как хеттский вариант аккадской клинописи, которым записаны тексты, позволяет различать всего 12 согласных, а хаттская фонологическая система, по крайней мере, исторически, была значительно богаче.

Внимание: Хаттский язык не следует путать с хеттским — языком более позднего населения тех же территорий. Хотя хетты унаследовали от хаттов наименование страны, заимствовали некоторые слова и использовали хаттский язык в культе некоторых богов, однако хеттский язык — индоевропейский по происхождению.

Генетические связи 
В 1920-х годах швейцарский востоковед Эмиль Форрер впервые высказал гипотезу, что хаттский язык состоит в родстве с западнокавказскими языками, а именно абхазским, адыгским и убыхским языками.

Опираясь на лингвистические данные, некоторые исследователи (Вяч. Вс. Иванов) высказывают предположение о гипотетическом родстве хаттского с абхазо-адыгскими языками. Имеются некоторые указания на структурное сходство, и материальную близость формантов, насколько можно судить о действительном звучании фонем, скрытых за клинописной графикой.

Степень структурной близости между хаттским и картвельскими языками представляется меньшей, чем между хаттским и абхазо-адыгскими. Хотя и картвельские языки в области глагола имеют сложную систему префиксации и суффиксации, но принципы её несколько иные, чем в хаттском. Для решения вопроса о генетических связях хаттского языка с картвельскими не имеется достаточных данных.

Впрочем, можно отметить, что хаттский язык, обнаруживая предположительные черты сходства с абхазо-адыгскими и, может быть, с картвельскими языками, не проявляет никаких общих черт с нахско-дагестанскими языками.

Выдвинута также гипотеза, согласно которой хаттский язык входит в гипотетическую сино-кавказскую макросемью, но при этом не образует особой подгруппы с абхазо-адыгскими языками внутри этой семьи. Он представляет собой отдельную ветвь сино-кавказских языков, обнаруживая при этом наибольшую близость с северокавказской и енисейской ветвями. В частности, А. Касьян приводит следующие лексические соответствия из 100-словного списка Сводеша: хатт. we «ты» — сев.-кавк. *uō «ты» — енис. *ʔaw (/*ʔu) «ты» — бурушаски *u-n «ты»; хатт. ziš «гора» — енис. *čɨʔs «камень» — бурушаски *ćhiṣ «гора»; хатт. kap «луна» — енис. *q[e]p (/*χ[e]p) «луна», хат. alef «язык (орган)» — енис. *ʔalVp «язык (орган)». Гипотеза о родстве хаттского языка с картвельскими языками, по мнению Касьяна, не выдерживает критики.

Связи с другими языками 
Возможно, имеет хаттское происхождение часть слов хеттского языка, которые невозможно объяснить из индоевропейских корней — тем более, что во времена Хеттского царства хаттский язык продолжал использоваться в культе некоторых богов.

Учитывая то, что малоазийское происхождение этрусков на сегодняшний день представляется наиболее вероятной гипотезой (см. список литературы), А. И. Немировский предположил сопоставить этрусское слово tupi («кара, му́ка») с хаттским tuppi (идентичное значение). Более обширное сопоставление лексики невозможно в связи с крайне скудным количеством хаттских памятников. Морфология этрусского языка в целом не похожа на хаттскую (словообразование и словоизменение в этрусском — исключительно суффиксальное, в хаттском — префиксально-суффиксальное), хотя можно сопоставить отдельные форманты (суффикс принадлежности -el, -il, в этрусском -l, указательное местоимение ana, то же в этрусском, показатели глагольных времён -a, -e).

Примечания

Литература 

 Дунаевская И. М. О структурном сходстве хаттского языка с языками северо-западного Кавказа // Сборник в честь академика Н. А. Орбели. — -, 1960.
 Дунаевская И. М., Дьяконов И. М. Хаттский (протохеттский) язык // Языки Азии и Африки. Т. III. — М., 1979. — С. 79-83.
 Иванов В. В. Об отношении хаттского языка к северо-западнокавказским // Древняя Анатолия. М., 1985. С. 26-59.
 Иванов В. В. Интерпретация текста хаттско-хеттского строительного ритуала (в свете данных внешнего сравнения) // Иванов В. В. Труды по этимологии индоевропейских и древнепереднеазиатских языков. Т. 2. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 619—652.
 Иванов В. В. К проблеме соотношения древнегреческой и хаттской традиций // Иванов В. В. Труды по этимологии индоевропейских и древнепереднеазиатских языков. Т. 2. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 653—662.
 Иванов В. В. Хурритские и хаттские этимологии // Иванов В. В. Труды по этимологии индоевропейских и древнепереднеазиатских языков. Т. 2. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 663—675.
 Камменхубер А. Хаттский язык // Древние языки Малой Азии. Сборник статей. Под редакцией И. М. Дьяконова и Вяч. Вс. Иванова. М.: «Прогресс», 1980.
 Касьян А. С. Хаттский язык // Языки мира: Древние реликтовые языки Передней Азии / РАН. Институт языкознания. Под ред. Н. Н. Казанского, А. А. Кибрика, Ю. Б. Корякова. М.: Academia, 2010.
 Немировский А. И. Этруски. От мифа — к истории. М., 1980.
 Ardzinba, Vladislav. (1974): Some Notes on the Typological Affinity Between Hattian and North-West Caucasian (Abkhazo-Adygian) Languages. In: «International Tagung der Keilschriftforscher der sozialistischen Länder», Budapest, 23.-25. April 1974. Zusammenfassung der Vorträge (Assyriologica 1), p. 10-15.
 Chirikba, Viacheslav (1996): Common West Caucasian. The Reconstruction of its Phonological System and Parts of its Lexicon and Morphology. Leiden: CNWS Publications, 452 pp. [Chapter XI. The relation of West Caucasian to Hattic, p. 406—432].
 Dunaevskaja, Irina. (1973): Bemerkungen zu einer neuen Darstellung altkleinasiatischer Sprachen. 2. Zum Hattischen. In: Orientalische Literaturzeitung 68, Leipzig, 1/2.
 Girbal, Christian. (1986): Beiträge zur Grammatik des Hattischen (Europäische Hochschulschriften Reihe XXI, Bd. 50). Frankfurt am Main, Bern, New York: Verlag Peter Lang, V+201 pages.
 Kammenhuber, Annelis (1969): Das Hattische. In: Handbuch der Orientalistik, Abteilung I, Bd II, Abschn. 1/2.
 Kassian, A. Hattic as a Sino-Caucasian language // Ugarit-Forschungen. Internationales Jahrbuch für die Altertumskunde Syrien-Palästinas. Bd 41, 2009—2010. P.309-447.
 Klinger, Jörg. (1996): (StBoT 37) Untersuchungen zur Rekonstruktion der hattischen Kultschicht. Wiesbaden: Harrassowitz, xx+916 p.
 Rizza, Alfredo. (2007): I pronomi enclitici nei testi etei di traduzione dal Hattico. Pavia. (Studia Mediterranea 20).
 Schuster, H.-S. (1974): Die Hattisch-Hethitischen Bilinguen. I. Einleitung, Texte und Kommentar. Teil 1. Leiden: E.J. Brill.
 Soysal, Oğuz (2004): Hattischer Wortschatz in hethitischer Textüberlieferung, Leiden/Boston: Brill.
 Taracha, P. (1995): Zum Stand der hattischen Studien: Möglisches und Unmöglisches in der Erforschung des Hattischen. In: Atti del II Congresso Internaziomale di Hittitologia a curo di Onofrio Carruba — Mauro Giorgieri — Clelia Mora. Studia mediterranea. 9. Gianni Iuculano Editore. Pavia, p. 351—358.

Ссылки 
 Дунаевская, Дьяконов — Хаттский (протохеттский) язык

Древние языки Ближнего Востока